

Стаутсвілл — селище, штат Міссурі
 Стаутсвілл — селище, штат Огайо